2001
2001: A Space Odyssey
2001 (álbum)

Desambiguações de números